Il singolare maschile  del torneo di tennis Heineken Trophy 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Rafter che ha battuto in finale Nicolas Escudé 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Nicolas Escudé (finale)
 Patrick Rafter (campione)
 Andrei Pavel (secondo turno)

 Michael Chang (semifinali)
 Karim Alami (quarti di finale)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Heineken Trophy 2000
ATP Tour 2000